Риу-Вермелью:

 Риу-Вермелью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Риу-Вермелью — микрорегион в Бразилии, входит в штат Гояс.